Jörg Sutter (* 28. Februar 1972) ist ein deutscher Physiker. Er ist freiberuflich tätig und engagiert sich für Nutzung der Sonnenenergie. Seit 2003 Mitglied im Präsidium des Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e. V. (DGS).

Werdegang 
Jörg Sutter schloss sein Abitur 1991 Pforzheim ab.

Bis 1993 er studierte Physik an der Universität Karlsruhe und schloss sein Studium mit einer Diplomarbeit über Solarzellen am Fraunhofer ISE in Freiburg ab.

1995 trat er der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) bei und wurde 2003 deren 2. Vizepräsident. Diese Funktion übte er bis 2009 aus. 2009 bis 2013 war er Präsident und seit 2013 ist er 1. Vizepräsident der DGS.

Persönliches 
Jörg Sutter ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Publikation

Weblinks

Einzelnachweise 
<ref name="HOLGER-LOHSE-DNB">{{Internetquelle |url=http://d-nb.info/gnd/106268236X |titel=Katalog der Deutschen Nationalbibliothek |werk=portal.dnb.de |datum=2019 |abruf=2019-12-29}}</ref>

Physiker (21. Jahrhundert)
Person (Erneuerbare Energien)
Deutscher
Geboren 1972
Mann